Рамзес — многозначный термин.

Имя 
 Рамзес, Рамсес — имя египетских фараонов XIX и XX династий, от Рамсеса I до Рамсеса XI.

Фамилия 
 Рамзес, Вадим Борисович (1933—2008) — российский японист.
 Рамзес, Виктор Борисович (1940—1987) — советский переводчик.

Прочее 
 Рамзес II — египетский танк.
 Рамзес (автомобиль) — египетская марка автомобилей.